Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Open 13 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl druhý nasazený Jo-Wilfried Tsonga, který se probojoval až do finále, ale tam podlehl lotyšskému tenistovi Ernestsu Gulbisovi.

Gulbis získal titul, když porazil Tsongu ve finále 7–6(5) a 6–4. Cestou k vítězství porazil dva nejvýše nasazené, domácí tenisty. Druhým nasazeným byl právě Tsonga, turnajová jednička byl Richard Gasquet, kterého Gulbis vyřadil v semifinále. Lotyš tak prodloužil svoji sérii vyhraných finále na pět utkání.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Richard Gasquet (semifinále)
  Jo-Wilfried Tsonga (finále)
  'Ernests Gulbis (vítěz)
  Andreas Seppi (2. kolo)
  Ivan Dodig (čtvrtfinále)
  Édouard Roger-Vasselin (čtvrtfinále)
  Julien Benneteau (2. kolo)
  Nicolas Mahut (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2014
ATP World Tour 2014